Wahlkreis Eichsfeld steht für folgende Landtagswahlkreise in Thüringen:

 Wahlkreis Eichsfeld I
 Wahlkreis Eichsfeld II
 Wahlkreis Kyffhäuserkreis I – Eichsfeld III